Термин «Восточная марка» может относиться к следующим государственным образованиям:
 Баварская восточная марка — княжество на территории современной Австрии (начало IX в. — 907 г.)
 Восточная марка — второе название маркграфства Австрия (975—1156 гг.)
 Саксонская восточная (или Лужицкая) марка — княжество на территории восточной части современной Саксонии (кон. IX в. — начало XIII в.)
 Рейсхгау Восточной марки — общее название семи рейхсгау, созданных на территории аннексированной Третьим рейхом Австрии.
а также:
 Восточная марка — неофициальное название денежной единицы ГДР.
 Остмарк — марка пива.